Montes hace referencia a:

Lugares

 Montes, freguesia del municipio de Alcobaça, Portugal.
 Trás-os-Montes, región histórica de Portugal.
 Montes, localidad del departamento de Canelones, Uruguay.
 Montes, municipio del departamento de Canelones, Uruguay.
 Montes, municipio del Estado Sucre, Venezuela.

Personas 
 Montes, apellido toponímico
Adelo Montés Diana
Adolfo González Montes
Agustín Viesca y Montes
Alberto Fernández Montes de Oca
Álvaro Montes
Amador Fernández Montes
Amparo Montes
Ana Belén Montes
Andrés Montes
Antonio Montes García
Beatriz C. Montes
Carlos Montes
Clara Montes
César Montes
Conchita Montes
Cristián Montes
Diana María Vizcarra Montes
Eduardo Montes Bradley
Elisa Montés
Ezequiel Montes Ledesma
Federico Montes
Felipe Montes
Fernando Lozano Montes
Fernando Montes de Oca
Francisco Arce Montes
Francisco de Montes
Francisco Montes Cañadas
Francisco Montes de Oca
Gina Montes
Gracia Montes
Graciela Montes
Gustavo Montes Rodríguez
Gustavo Vázquez Montes
Hugo Montes
Ignacio Montes de Oca y Obregón
Isidoro Montes de Oca
Ismael Montes
Israel Beltrán Montes
Jesús Sanz Montes
Joan Montes
Joaquín de Montes y Jovellar
Jorge Montes Moraga
José Alberto Montes
José Francisco Montes Fonseca
José Franco y Montes
José Luis Montes
José María Viesca y Montes
José María Montes
José Montes de Oca
Juan José Montes de Oca (1806-1876), médico argentino
Juan José Montes de Oca, abogado argentino
Juan Montes de Oca
Julio Mariscal Montes
Julio Óscar Trelles Montes
Leopoldo Montes de Oca
Luciano Montes de Oca
Luis Montes (desambiguación)
Luis Schmidt Montes
Magdalena Montes
Manuel Augusto Montes de Oca
Manuel Collado Montes
Manuel Montes de Oca
Manuel Ramos Montes
Marco Antonio Montes de Oca
Marcos Montes
Mauricio Montes
Mélida Anaya Montes
Miguel Montes
Nacho Montes (actor)
Nicolás Storace Montes
Oscar Antonio Montes
Pablo Montes López
Ramón Montes de Oca
Reginaldo Montes
Ricardo Ernesto Montes i Bradley
Rodrigo Franco Montes de Peralta
Salvador Montes de Oca
Saúl Montes Bradley
Segundo Montes
Tomás José Ruiz Montes
Toribio Montes
William Montes